Панцерные хоругви — организационно-тактическая единица в рыцарском войске средневековой Польши и ВКЛ. «Товарищи панцерные» набирались в основном из средней и мелкой шляхты и делились на подразделения (хоругви панцерные) по 60-200 человек.
 Панцерные казаки  — род средней кавалерии в Речи Посполитой, комплектовавшиеся из реестровых казаков, названные так по названия доспеха — панцирной кольчуги.